Garfield és a Zűr Kommandó – Jim Davis 4 részes könyvsorozata
 Garfield és a Zűr Kommandó 3D-s animációs film a könyvsorozat első része alapján